Кихоку:

 Кихоку — посёлок в Японии, находящийся в уезде Китамуро префектуры Миэ.
 Кихоку — посёлок в Японии, находящийся в уезде Китаува префектуры Эхимэ.